<small>
Packebusch |
Padenstedt |
Paderborn |
Padingbüttel |
Pähl |
Pahlen |
Painten |
Paitzdorf |
Palling |
Palzem |
Pampow |
Panker |
Panketal |
Panschwitz-Kuckau |
Pantelitz |
Panten |
Pantenburg |
Panzweiler |
Papenburg |
Papendorf |
Papendorf |
Papenhagen |
Papenhusen |
Paplitz |
Pappenheim |
Parchim |
Parchtitz |
Parkstein |
Parkstetten |
Parsau |
Parsberg |
Parsteinsee |
Partenheim |
Partenstein |
Parthenstein |
Paschel |
Pasewalk |
Paska |
Passade |
Passau |
Passee |
Passow |
Passow |
Pastetten |
Patersberg |
Patersdorf |
Pätow-Steegen |
Pattensen |
Patzig |
Paulinenaue |
Paunzhausen |
Pausa/Vogtl. |
Päwesin |
Pechbrunn |
Peckfitz |
Peenemünde |
Peffingen |
Pegau |
Pegestorf |
Pegnitz |
Peine |
Peißen |
Peissen |
Peißen |
Peißenberg |
Peiting |
Peitz |
Pellingen |
Pellworm |
Pelm |
Pelsin |
Pemfling |
Penig |
Penkow |
Penkun |
Pennewitz |
Pennigsehl |
Pentling |
Penzberg |
Penzin |
Penzing |
Penzlin |
Perach |
Perasdorf |
Perkam |
Perleberg |
Perlesreut |
Perlin |
Perscheid |
Peseckendorf |
Pessin |
Petersaurach |
Petersberg |
Petersberg |
Petersberg |
Petersberg |
Petersdorf |
Petersdorf |
Petersdorf |
Petershagen/Eggersdorf |
Petershagen |
Petershausen |
Peterslahr |
Petersroda |
Peterswald-Löffelscheid |
Petriroda |
Pettendorf |
Petting |
Pettstadt |
Peuschen |
Pfaffenhausen |
Pfaffenhofen |
Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Pfaffenhofen a.d.Roth |
Pfaffenhofen an der Glonn  |
Pfaffen-Schwabenheim |
Pfaffenweiler |
Pfaffing |
Pfaffroda |
Pfaffschwende |
Pfakofen |
Pfalzfeld |
Pfalzgrafenweiler |
Pfarrkirchen |
Pfarrweisach |
Pfatter |
Pfedelbach |
Pfeffelbach |
Pfeffenhausen |
Pferdingsleben |
Pfiffelbach |
Pfinztal |
Pflückuff |
Pfofeld |
Pförring |
Pforzen |
Pforzheim |
Pfreimd |
Pfronstetten |
Pfronten |
Pfullendorf |
Pfullingen |
Pfungstadt |
Philippsburg |
Philippsheim |
Philippsreut |
Philippsthal (Werra) |
Picher |
Pickließem |
Piding |
Pielenhofen |
Piesau |
Piesport |
Piethen |
Pietzpuhl |
Pillig |
Pillingsdorf |
Pilsach |
Pilsting |
Pingelshagen |
Pinneberg |
Pinnow |
Pinnow |
Pintesfeld |
Pinzberg |
Pirk |
Pirmasens |
Pirna |
Pirow |
Pittenbach |
Pittenhart |
Plaaz |
Plaidt |
Planebruch |
Planegg |
Planetal |
Plankenfels |
Plankstadt |
Plascheid |
Plate |
Platten |
Plattenburg |
Plattling |
Plau am See |
Plaue |
Plauen |
Plech |
Pleckhausen |
Pleidelsheim |
Plein |
Pleinfeld |
Pleiskirchen |
Pleisweiler-Oberhofen |
Pleitersheim |
Pleizenhausen |
Pleß |
Plessa |
Plettenberg |
Pleystein |
Pliening |
Pliezhausen |
Plochingen |
Plodda |
Plön |
Plößberg |
Plossig |
Plothen |
Plötz |
Plötzkau |
Plötzky |
Plöwen |
Plüderhausen |
Plüschow |
Plütscheid |
Pluwig |
Pobershau |
Pobzig |
Pockau |
Pocking |
Pöcking |
Pödelist |
Podelzig |
Insel Poel |
Pogeez |
Poggensee |
Pohl |
Pöhl |
Pöhla |
Pohle |
Pohlheim |
Pohnsdorf |
Poing |
Pokrent |
Polch |
Pölchow |
Polenzko |
Poley |
Pölich |
Pölitz |
Polle |
Pollenfeld |
Pollhagen |
Polling |
Polling |
Pollitz |
Pölsfeld |
Polsingen |
Pölzig |
Polzow |
Pommelsbrunn |
Pömmelte |
Pommerby |
Pommern |
Pommersfelden |
Pomster |
Ponitz |
Poppenbüll |
Poppendorf |
Poppenhausen |
Poppenhausen (Wasserkuppe) |
Poppenricht |
Pörmitz |
Pörnbach |
Porschdorf |
Porta Westfalica |
Pöschendorf |
Poseritz |
Poserna |
Pösing |
Pößneck |
Postau |
Postbauer-Heng |
Posterstein |
Postfeld |
Postlow |
Postmünster |
Potsdam |
Pottenstein |
Pottiga |
Pöttmes |
Pottum |
Potzehne |
Pouch |
Poxdorf |
Poxdorf |
Poyenberg |
Pracht |
Prackenbach |
Pragsdorf |
Prasdorf |
Prath |
Prebberede |
Prebitz |
Preetz |
Preetz |
Preischeid |
Preist |
Prem |
Premnitz |
Prenzlau |
Prerow |
Pressath |
Presseck |
Pressig |
Prettin |
Pretzfeld |
Pretzien |
Pretzier |
Pretzsch |
Pretzsch (Elbe) |
Pretzschendorf |
Preußisch Oldendorf |
Preußlitz |
Prezelle |
Priborn |
Prichsenstadt |
Prien am Chiemsee |
Priepert |
Priesendorf |
Priesitz |
Prießnitz |
Priestewitz |
Prinzenmoor |
Prinzhöfte |
Pripsleben |
Prisannewitz |
Prisdorf |
Prislich |
Prittitz |
Prittriching |
Pritzier |
Pritzwalk |
Probsteierhagen |
Probstzella |
Prödel |
Prohn |
Pronsfeld |
Pronstorf |
Prosigk |
Prosselsheim |
Prötzel |
Pruchten |
Prüm |
Prümzurlay |
Prutting |
Püchersreuth |
Puchheim |
Puchow |
Pudagla |
Puderbach |
Püggen |
Pulheim |
Pullach im Isartal |
Pullenreuth |
Pulow |
Puls |
Pulsnitz |
Pünderich |
Pürgen |
Puschendorf |
Puschwitz |
Putbus |
Putgarten |
Putlitz |
Püttlingen |
Putzar |
Putzbrunn |
Pyrbaum |

P